Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 24 июля по 8 августа 2021 года. В соревнованиях приняли участие 286 боксёров (186 мужчин и 100 женщин). Было разыграно 13 комплектов наград — 8 у мужчин и 5 у женщин. В каждой весовой категории от страны выступил только один спортсмен. Традиционно во всех дисциплинах бронзовых наград удостоились оба боксёра, проигравших в полуфинале. Боксёры второй раз подряд на Олимпийских играх выступили без защитных шлемов, при этом это правило не распространялось на женщин. Соревнования по боксу проводились во дворце спорта Рёгоку Кокугикан.

Бокс чуть не был исключён из программы Олимпиады в 2019 году в связи с приостановкой деятельности Международной ассоциации бокса (AIBA) из-за нарушения требований МОК в плане финансов, управления, судейства и этики. В связи с дисквалификацией AIBA соревнования по боксу в Токио проводились специальной комиссией МОК, а также было принято решение не вручать Кубок Вэла Баркера самому техничному боксёру Игр.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Календарь турнира

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года